bodnár, más kifejezés kádár vagy pintér - fából készített használati tárgyakat előállító mesterember
 Bodnár, régi magyar családnév